Pääsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pääsaaret (öar), Lappland, Norra Lappland, 
 Pääsaaret (ö), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar